Бадалбейли — азербайджанская фамилия.

Известные носители:

 Бадалбейли, Афрасияб Бадалбек оглы (1907—1976) — азербайджанский композитор, дирижёр, музыковед и публицист.
 Бадалбейли, Ахмед-бек Башир оглы (1884—1956) — азербайджанский оперный певец, актёр театра и кино.
 Бадалбейли, Бадал-бек Башир оглы (1875—1932) — деятель просвещения, педагог и актёр-любитель.
 Бадалбейли, Магомед Аладдин оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист, нападающий.
 Бадалбейли, Тимур Илхамович (род. 1973) — российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 Бадалбейли, Фархад Шамси оглы (род. 1947) — советский и азербайджанский пианист и музыкальный педагог.
 Бадалбейли, Шамси Бадал оглы (1911—1986) — азербайджанский театральный режиссёр. Народный артист Азербайджанской ССР (1964).